Effektivdosis oder Wirkdosis ist ein in der Medizin gebräuchlicher Begriff, der den Anteil einer Dosis bezeichnet, der eine gewisse Wirkung erzielt.

Folgende konkrete Bedeutungen kommen dem Begriff zu:
 Im Zusammenhang mit ionisierender Strahlung (z. B. Röntgenstrahlen) versucht er, die biologische Relevanz verschiedener Strahlenanwendungen zu beschreiben (effektive Dosis, effektive Äquivalentdosis).
 In der Pharmakologie steht die Effektivdosis (ED), auch Wirkdosis genannt, für diejenige Dosis eines Wirkstoffs, bei der ein bestimmter Anteil an Individuen den erwünschten therapeutischen Effekt zeigt (Beispiel: ED50 gibt die entsprechende Dosis für den Anteil von 50 % an). Die Effektivdosis kann aus der Dosis-Wirkungs-Kurve abgelesen werden.

Einzelnachweise 

Pharmakologie
Radiologie
Strahlenschutz